Caballo de Troya 9: Caná es la novena y última parte de la saga creada por Juan José Benítez López, unas 5000 páginas en total. Fue publicada en 2011.

El libro es extenso (1160 páginas), en las cuales el autor expone el relato de los inicios de la vida pública de Jesús.

Contenido

Los eventos más importantes narrados del libro son:

El inicio de la vida pública de Jesús

Selección de los primeros discípulos

Las bodas de Caná (incluyendo el milagro de la creación del vino)

La captura de Juan el Bautista

Selección del resto de discípulos

Viajes de preparación de los doce

Milagro colectivo

Muerte de Juan Bautista

Retorno a 1973 y fin de la operación

Al igual que los otros ocho episodios previos, el autor realiza un relato en forma de un diario, sumamente detallado con referencias geográficas, históricas y científicas de todo lo observado.

Las ideas centrales del libro son:

Jesús no quería usar sus poderes sino convencer con palabras a la gente

Lo escrito en los evangelios es errado o incorrecto

Los discípulos y la familia de Jesús esperaban un líder militar que los guiase en la lucha contra Roma y no un pacífico predicador de la paz y el amor de su "Padre Azul" con el fin de que todos lo siguieran.

Dios es un padre amoroso, que no lleva cuenta de lo bueno y lo malo que hacen sus hijos.

Referencias

Bibliografía

Notas 

Literatura de España del siglo XXI